Ozerov (masculin ; ) ou Ozerova (féminin ; ) est un patronyme russe formé sur le mot ozero signifiant , soit en français Dulac ; il est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alexeï Ozerov (1957-), vulcanologue et sismologue russe
 Fiodor Ozerov (1899-1971), général de l'Armée rouge
 Nikolaï Ozerov (1922-1997), commentateur sportif soviétique 
 Vladislav Ozerov (1769-1816), poète et dramaturge russe
 Yuri Ozerov (1928-2004), joueur de basket-ball soviétique
 Youri Ozerov (1921-2001), réalisateur soviétique puis russe

Ozerova 
  (1991-), patineuse artistique russe
Patronyme russe